

Geografia 
 Austria
 Distretto di Lilienfeld – distretto amministrativo della Bassa Austria
 Lilienfeld – comune capoluogo nel distretto di Lilienfeld

Persone 
 Julius Edgar Lilienfeld – fisico austro-ungarico

Altro 
 Abbazia di Lilienfeld – monastero cistercense in Bassa Austria